Un archimage est, dans les romans et les jeux de rôle de Fantasy, un mage aux pouvoirs particuliers, ou le chef d'une équipe ou d'un comité de mages ; dans certains univers cela peut être également un rang honorifique pour un haut-fait. En anglais, le terme est archmage.

Plus que des pouvoirs particuliers, l'archimage comme son nom l'indique est un mage de rang supérieur : archi- issu du mot grec arkhein signifie commander ou diriger. C'est donc un mage ou magicien ayant des pouvoirs plus puissants que ceux que manifeste un simple mage ou qui dispose d'une autorité supérieure à celle d'un mage.

La notion d'archimage se trouve explicitement :
 dans l'univers des Annales du Disque-monde (Université de l'Invisible) ;
 dans l'univers des Salauds Gentilshommes, en particulier dans le tome La République des voleurs ;
 dans la trilogie Le Retour des Archimages de Troy Denning.

Implicitement, la notion se retrouve dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, lorsque le mage Gandalf-le-Gris devient l'archimage Gandalf-le-Blanc.

Voir aussi 
 Mage
 Rois mages

Personnage de jeu de rôle
Personnage de fantasy

en:Magician (fantasy)#Names and terminology